Assunção de Maria — solenidade religiosa, dogma católico

Geografia

Brasil
 Assunção (Paraíba) — município na Paraíba
 Assunção do Piauí — município no Piauí
 Vila Assunção — bairro de Porto Alegre

Paraguai
 Assunção — capital do país
 Distrito Capital (Paraguai) — departamento onde se situa a capital

Peru
 Assunção (província) — província

Portugal
 Assunção (Arronches) — freguesia no concelho de Arronches
 Assunção (Elvas) — freguesia no concelho de Elvas

Desambiguações de topônimos